Clarjétia, ou Clarjeti () era uma província da Geórgia antiga e medieval e que atualmente é parte da província de Artvin, no nordeste da Turquia. Clarjétia, a vizinha Tao e diversos outros distritos menores eram partes constituintes de uma região mais ampla que compartilha de uma mesma história e cultura conhecida como Tao-Clarjétia.

Primeiros anos 

Clarjétia, cortada pelo rio Çoruh (Chorokhi), se estendia da cordilheira Arsiani no oeste, na direção do Mar Negro, e estava centrada na importante cidade comercial fortificada de Artanuji (moderna Ardanuç). Fazia fronteira com Xavexécia e o vale Nigali para o norte e Tao para o sul. A região corresponde, grosso modo, à região de Colarzena () das fontes clássicas e, provavelmente, à Catarza ou Cuturza dos primeiros registros de Urartu,

Uma das províncias mais a sudoeste do Reino de Cártlia, Clarjétia era conhecida pelos autores greco-romanos como "Ibéria", um estado que já existia no mapa político do Cáucaso no  e era governado — segundo as crônicas georgianas medievais — pela dinastia farnabázida. Do  até o , Clarjétia foi, juntamente com alguns territórios vizinhos, disputada pelo Reino da Ibéria e o Reino da Armênia (que chamava a região de Kļarjk), trocando de mãos muitas vezes. Na divisão da Ibéria na década de 370 entre o Império Romano do Oriente e o Império Sassânida, Clarjétia passou para o primeiro, mas não se sabe se num status de província ou de vassalo. O casamento do rei cosroida   com a princesa Helena parece ter dado condições aos ibéricos de reconquistarem a província por volta de 485. Daí em diante, Clarjétia permaneceu um domínio dos filhos mais jovens de Vactangue e seus descendentes de ascendência romana deram origem à dinastia guaramida, que permaneceu em Clarjétia e Javaquécia até 786, quando as possessões guaramidas foram tomadas pelos seus primos em renovada ascensão, a família Bagrationi.

Domínio bagrátida 
A dinastia Bagrationi governou a região durante um período de prosperidade econômica e cultural. Os impostos coletados em Artanuji foram preponderantes para o fortalecimento do poder dos Bagrationi. Depois de ter sido praticamente desertada durante uma invasão árabe, Clarjétia foi reassentada e se transformou num poderoso centro da cultura cristã, principalmente por conta de um extensivo movimento monástico iniciado pelo monge georgiano Gregório de Khandzta .

Por volta de 870, Clarjétia tornou-se um feudo hereditário de um do três principais ramos da dinastia Bagrationi. Esta linhagem — conhecida nas fontes georgianas como "soberanos de Clarjétia" () — foi finalmente despoliada pelo primo, , o primeiro rei da Geórgia unificada em 1008. Clarjétia jamais se recuperou completamente de uma série de ataques seljúcidas no  e a crise se aprofundou ainda mais depois das invasões mongóis e timúridas nos séculos XIII e XIV. Depois da desintegração do Reino da Geórgia no , Clarjétia passou para o controle dos príncipes de Mtsqueta, que perderam a região para o Império Otomano em 1551.

Tao-Clarjétia
Regiões históricas da Geórgia
Distritos de Gogarena